Панцырев — фамилия; имеет женскую форму Панцырева.
 Панцырев, Александр Сергеевич (род. 1993) — российский футболист, полузащитник «Амкара».
 Панцырев, Юрий Михайлович (1929—2015) — советский и российский врач-хирург, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук.

См. также 
 Панцирев, Сергей Николаевич (род. 1969) — российский поэт, переводчик